Luis Alberto del Paranà, cantautore paraguaiano 
 Luís Alberto Silva dos Santos, calciatore brasiliano
 Luis Alberto Spinetta, cantante argentino
 Luís Alberto Alves Severino, allenatore brasiliano
 Luis Alberto Romero Alconchel, calciatore spagnolo